Miragaia est un genre éteint de dinosaures ornithischiens de la famille des Stegosauridae. Son nom provient de la ville de Miragaia au Portugal, près de laquelle son squelette, le mieux conservé pour un stégosaurien d'Europe, a été découvert.

Il provient de l'« unité stratigraphique de Miragaia » de la formation géologique de Sobral, datée du Kimméridgien supérieur à Tithonien inférieur (Jurassique supérieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Au moins une espèce est connue : Miragaia longicollum, décrite par Mateus  en 2009, et connue actuellement à travers deux spécimens. L'holotype est basé sur le spécimen . Une seconde espèce possible, M. longispinus, appartenait auparavant à Alcovasaurus.

Un temps classifié comme Dacentrurus, il est confirmé dans son genre Miragaia et son espèce Miragaia longicollum par l'étude menée par Francisco Costa et Octávio Mateus en 2019.

Description 

. Il possédait de petites plaques dorsales, quatre épines sur la queue et deux autres épines sur les épaules. 

Il possédait surtout un cou exceptionnellement long pour un stégosauridé avec, en particulier, au moins 17 vertèbres cervicales, c'est-à-dire au moins 8 de plus que chez les ornithischiens basaux tels que Scutellosaurus. Ce grand nombre de vertèbres cervicales est même supérieur à celui des célèbres sauropodes à long cou. Ceci résulte d'une adaptation particulière, une convergence évolutive, avec celle de ces sauropodes.

Paléoécologie 
Miragaia vivait dans ce qui est maintenant le Portugal, il y a 150 millions d'années à la fin du Jurassique supérieur. Il coexistait avec des sauropodes comme Lusotitan et Dinheirosaurus ou des ornithopodes comme Draconyx. Peut-être était-il la proie du théropode Torvosaurus.

Classification 
Au sein de la sous-famille des Dacentrurinae, Miragaia est en groupe-frère avec le genre Dacentrurus.

Dans la culture populaire 
Dans un épisode de Le Royaume des Dinosaures, on voit des Miragaia qui s'abreuvent dans un trou d'eau.Il est montré que l'animal effrayait les prédateurs en se rassemblant en troupeaux et en faisant entrechoquer ses plaques dorsales, qui auraient ainsi produit un bruit. Il est aussi intéressant de noter qu'il vit en symbiose avec des Draconyx, hypothèse établie d'après un site d'empreintes de pas qui montrerait que Stegosauridae et Camptosauridae vivaient ensemble.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2009